The Reef steht für:

 The Reef (Roman), Roman von Edith Wharton (1912)
 The Reef (1999), US-amerikanisch-deutsch-tschechischer Film von Robert Allan Ackerman (1999) 
 The Reef, Verleihtitel von Happy Fish – Hai-Alarm und frische Fische, US-amerikanisch-südkoreanischer Film von John Fox und Howard E. Baker (2006)
 The Reef – Schwimm um dein Leben, australischer Film von Andrew Traucki (2010)
 The Reef 2: High Tide, Originaltitel von Happy Fish 2 – Hai-Alarm im Hochwasser, US-amerikanisch-südkoreanischer Film von Mark A.Z. Dippé und Taedong Park (2012) 
 The Reef: Stalked, australischer Tierhorrorfilm von Andrew Traucki (2022)
Siehe auch:
 WDHP The Reef